de Chinese benaming van de rivier Salween
Autonome Lisu Prefectuur Nujiang, een autonome prefectuur in de Chinese provincie Yunnan
Nujiang (Tibet), een dorp in Tibet